Les Serviteurs de Jésus et de Marie forment une congrégation religieuse catholique apostolique de droit diocésain, fondé à Chiry-Ourscamp.

Histoire 
La congrégation est fondée en 1930 par l'abbé Jean-Édouard Lamy ( au Pailly Haute-Marne - ). Il est ordonné prêtre en 1886. 

En 1909, une vision de la Vierge Marie lui demande de fonder un pèlerinage à Notre-Dame-des-Bois,  près de son village natal dans la Haute-Marne et de fonder une congrégation religieuse.

Missions 
Les serviteurs de Jésus et de Marie vivent en communauté et partagent leur temps entre la prière et l'apostolat, notamment auprès de la jeunesse. 

Des communautés sont implantées :

à l'abbaye Notre-Dame d'Ourscamp à Chiry-Ourscamp (Oise),
au prieuré Saint-Bernard à Ottmarsheim (Alsace)
à la casa Padre Lamy (Argentine)

Anciens membres connus 
Thierry de Roucy, condamné en 2011 pour « abus sexuel, abus de pouvoir, et absolution de la victime », a été supérieur de la congrégation de 1988 à 2001.

Voir aussi

Articles connexes 
 Ordres religieux par ordre alphabétique
 Serviteurs de Jésus et Marie (Congregatio Servorum Jesu et Mariae)

Lien externe 
 Site Officiel des Serviteurs de Jésus et de Marie

Société de vie apostolique
Fondation en 1930